Хоэнвештедт (, ) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Входит в состав района Рендсбург-Экернфёрде. Население составляет 4908 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 18,18 км². Официальный код — 01 0 58 077.

История 

Территория Хоэнвештедта была населена людьми уже в 3000 году до н. э., о чём свидетельствуют находки эпохи неолита. Крупнейший реликт этого периода — «чашечный камень», крупный валун с выемками для жертвоприношений. Ныне он выставлен в центре города. Эпохой бронзового века отмечен курган Glüsing, где найдены предметы, захороненные с умершими.

Впервые местность упоминается в 1217 году как Ветштеде (Wetsstede), что можно перевести как «поселение в лесу». Удачное расположение на торговых путях  —  привело к быстрому экономическому расцвету Хоэнвештедта. Однако этими дорогами маршировали и армии, разорявшие поселение. В 1616 и 1768 годах поселение охватили пожары и уничтожили все дома и церковь.

В 1867 году появился судебное присутствие, существовавший до 1975 года. В 1877 железнодорожное сообщение соединило Хоэнвештедт с линией Ноймюнстер-Хайде. В 1901 году установилось сообщение с Рендсбургом, продлённое в 1916 году до Шенефельда. Эта железная дорога прекратила свою работу в 1956 году.

В 1924 и 1925 годах в Хоэнвештедте, Ниндорфе, Остерштедте, Вапельфельде и Таппендорфе образовалась местная группировка НСДАП из 40 членов. В эти же годы в муниципалитете Ваасбюттель открылся Nordmarkthings.

С 9 по 10 августа 1930 года Адольф Гитлер переночевал на вилле местного руководителя НСДАП , который с 1920 года в Хоэнвештедте работал адвокатом и нотариусом. В 1932 году члены СС забросали ручными гранатами дом местного члена партии СПД.

В ходе парламентских выборов в марте 1933 года 72,2 % жителей Хоэнвештедта отдали голоса за НСДАП, 5,8 % — за НННП, 18,4 % — за СПД, 1,7 % — за КПГ (наивысший процент).

В 1938 году окраины Ваасбюттель и Глюсинг объединены.

После Второй мировой войны многие беженцы прибыли в поисках лучшей жизни, и население выросло до 5300 человек (1946 год). Увеличилось число сельских поселений.

В Хоэнвештедте располагалась офисы немецких компаний, а также сервисный центр датской компани «Lego». В ходе реструктуризации в 2006 году центр закрыт.

С 2007 по 2011 годы в ходе укрупнения административных центров Хоэнвештедт объединён с округами Аукруг, Ханерау-Хадемаршен и Хоэнвештедт-Ланд. С 2012 года Хоэнвештедт причислен к округу Миттельхольштайн, чей главный административный офис расположен в Хоэнвештедте.

Достопримечательности 
  1769 года постройки работы датско-немецкого архитектора . Также имеются римско-католическая и евангелистско-лютеранская церковь.
 Klostervogtei 1846 года в стиле классицизма.
 На Линдерштрассе стоит так называемый «Дом-раковина». Производитель сувениров ракушек Детлев Хаушильдт украсил окна, двери и углы дома ракушками.
 Бронзовая скульптура «Последнего глашатая» (Utroper) на ступенях ратуши в виде «вола», как напоминание о «воловьей тропе» ().
 В парке Вильгельмсхёэ мемориал в память павшим в годы Первой мировой войны. Установлен в 1921 году .
 Краеведческий музей с библиотекой.
 Хоэнвештедт расположен на окраине . С самой высокой вершины Боксберга открывается вид на весь регион.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Шлезвиг-Гольштейна